Hicham Bendeq est un joueur de rugby à XV marocain évoluant au poste de centre. .

Biographie

Carrière en club 
 ????-???? : AS Montferrand (en junior)
 ????-2001 : Montluçon rugby (Fédérale 2)
 2001-2003 : Paris université club (Fédérale 2)
 2003-2008 : Clamart (Fédérale 2)
 2008-???? : Drancy (Fédérale 2)

Palmarès 
 Coupe d'Afrique des nations :
 Finaliste: 2001 avec le Maroc contre les moins de 23 ans d'Afrique du Sud.

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur marocain de rugby à XV
Joueur du Montluçon rugby
Joueur du Paris UC (rugby à XV)
Centre (rugby à XV)
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)